Efstratios Grivas – scacchista greco
 Georgios Grivas – generale e guerrigliero greco
 Iōannīs Grivas – politico e magistrato greco